Veneer (album) - album van de Zweedse zanger José González
 Veneer - Engelstalige term voor Fineer